Pietro Ceccarelli può riferirsi a:

 Pietro Ceccarelli (1926-1993), attore e stuntman italiano
 Pietro Ceccarelli (1992-), rugbista a 15 italiano
 Pietro Ceccarelli (1888-1949), scultore